Tyrkiet Rundt 2019 var den 55. udgave af landevejscykelløbet Tyrkiet Rundt. Løbet foregik i perioden 16. til 21. april 2019. Løbet var en del af UCI World Tour 2019. Den samlede vinder af løbet blev østrigske Felix Großschartner fra .

Ryttere og hold

Danske ryttere 
 Rasmus Byriel Iversen kørte for 
 Michael Mørkøv kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Sprintkonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 
 

2019
UCI World Tour 2019